Говен — власна назва.

Персоналії

Прізвище 
 Говени — німецький шляхетний рід.
 Отто фон дер Говен
 Отто-Герман фон дер Говен
 Отто-Крістофер фон дер Говен
 Отто Говен — російський капітан артилерії, художник
 Джон Говен — американський політик.
 Леон ван ден Говен — новозеландський футболіст.

Ім'я 
 Говен — лицарі Круглого столу, у французькій літературі.

Топоніми

Говен (острів) — у Північному Льодовитому океані.

Інше 
 8371 Ґовен (8371 Goven) — астероїд головного поясу.